

Geografia 
 Zio – prefettura della Regione Marittima (Togo)

Società 
 Zio – grado di parentela